Aglutinação — fenômeno lingüístico
Aglutinação (metaplasmo) — tipo especial de prótese
Aglutinação (biologia) — reação de antígeno com anticorpos

Ver também 
 Língua aglutinante
 Aglomerante

Desambiguação